Hickory Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Creek (Arkansas)
 Hickory Creek (Missouri)
 Hickory Creek (Texas)